Kingdom Come (band), Duitse hardrockband
 Kingdom Come (album), album van bovenstaande band
 Kingdom Come (Jay-Z), album van Jay-Z
 Kingdome Come (Arthur Brown), album van Arthur Brown
 Kingdom Come (Sir Lord Baltimore), album van Sir Lord Baltimore
 Kingdom Come (Tom Verlaine), nummer van Tom Verlaine, gecoverd door David Bowie
 Thy Kingdome Come, album van King T
 Til Kingdom Come, nummer van Coldplay
 Kingdom Come (film), een Amerikaanse film uit 2001